Jean-Pierre Dumont (né le  à Montréal au Québec au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur 
Il est repêché par les Islanders de New York à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 1996. Dumont ne joue cependant aucun match avec les Islanders mais commence sa carrière professionnelle avec les Blackhawks de Chicago, lors de la saison 1998-1999. Il est ensuite échangé aux Sabres de Buffalo, en compagnie de Doug Gilmour, contre Michal Grosek.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
|1993-1994 || Canadien de Montréal-Bourassa ||  MAAA || 44 || 27 || 20 || 47 || - || 4 || 2 || 3 || 5 || -
|-
|1994-1995 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||48||5||14||19||24 || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||66||48||57||105||109 || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||62||44||64||108||88 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||55||57||42||99||63||19||31||15||46||18
|-
|1998-1999 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||25||9||6||15||10 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999||Pirates de Portland || LAH ||50||32||14||46||39 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999||Wolves de Chicago||LIH  || - || - || - || - || - ||10 ||4|| 1||5||6
|-
|1999-2000 ||Americans de Rochester ||LAH ||13||7||10||17 ||18||21||14||7||21||32
|-
|1999-2000||Lumberjacks de Cleveland||LIH ||7||5||2||7||8 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000||Blackhawks de Chicago ||LNH ||47||10||8||18||18 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||79||23||28||51||54 ||13||4||3||7||8
|-
|2001-2002 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||76||23||21||44||42 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||76||14||21||35||44 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||77||22||31||53||40 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 ||CP Berne ||LNA ||3||2||2||4||6||10||4||1||5||14
|-
|2005-2006 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||54||20||20||40||38||18||7 ||7||14||14
|-
|2006-2007 ||Predators de Nashville ||LNH ||82 ||21 ||45 ||66 ||28 ||5 ||4 ||2 ||6 ||0
|-
|2007-2008 ||Predators de Nashville ||LNH ||80 ||29 ||43 ||72 ||34 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2008-2009 ||Predators de Nashville ||LNH ||82 ||16 ||49 ||65 ||20  || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 ||Predators de Nashville ||LNH ||74 || 17 || 28 || 45 || 20 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
|2010-2011 ||Predators de Nashville ||LNH ||70 || 10 || 9 || 19 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2011-2012 ||CP Berne ||LNA ||31 ||8 ||23 ||31 ||26  || - || - || - || - || -

|822 || 214 || 309 || 523 || 364 || 51 || 17 || 17 || 34 || 28

Trophées 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
1997-1998 : trophée Guy-Lafleur (joueur le plus utile des séries)
1995-1996 : trophée Michael-Bossy (plus grand espoir de la ligue)

Références 

Naissance en avril 1978
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Choix de repêchage des Islanders de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du CP Berne
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace